Ачка́сова — женская форма русской фамилии Ачкасов, а также топоним.

Фамилия 
 Бирюкова (Ачкасова), Александра Павловна (1929—2008) — советский профсоюзный, партийный и государственный деятель.
 Ачкасова, Валентина Фёдоровна (род. 1939) — советская доярка, депутат Верховного Совета СССР.

Топоним 
 Ачкасова — деревня Петровского сельсовета Измалковского района Липецкой области.